YPF puede hacer referencia:
 a YPF, empresa argentina de hidrocarburos;
 a YPF (empresa histórica), período histórico de esta empresa previo a su privatización de 1990;
 a YPF Gas, empresa argentina de gas natural; y
 a YPF Tecnología, empresa argentina de tecnología.